La Pierre Blanche est une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 et fondée en 1988 par le Père Arthur Hervet.

Hébergée sur le bateau Je Sers à Conflans-Sainte-Honorine, l'association a pour but l'accueil et l'assistance aux personnes privées de droits fondamentaux comme l'accès au logement, à la nourriture ou encore à la santé. La Pierre Blanche vise aussi à les accompagner vers des services tiers de l'Association (Passerelle Santé, Pôle Insertion), afin de les aider à élaborer leur projet de vie et à devenir citoyen responsable.

Histoire et objectifs 
L'association est créée à Cachan le 18 octobre 1988 par le père Arthur Hervet, religieux assomptionniste, afin d'aider à la réintégration dans la société das jeunes de la rue. Celle-ci lui permet, au travers de nombreuses actions (accueil, hébergement, logement, banque alimentaire, vestiaire), de prendre en charge plus aisément les personnes qui recherchent son aide (sans-papiers, SDF). Le Père Arthur arrive dès l'année suivante sur le bateau Je Sers, géré par l'Entraide Sociale Batelière qui vient en aide aux bateliers exclus de la vie sociale, pour prendre en charge la paroisse batelière. Deux ans plus tard, le siège de l'association y est transféré officiellement.  

Le nom de l'association est issu d'une référence biblique : « Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Au vainqueur je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai une pierre blanche, et, gravé sur la pierre, un nom nouveau que personne ne connaît sinon qui le reçoit. » (Apocalypse 2, 17 ; Traduction Œcuménique de la Bible). Ce nom met en avant la reconnaissance et la dignité de chacun devant Dieu et signifie l'espérance dans un nouveau départ dans la vie.

L'association continue de croître, et des bateaux supplémentaires viennent s'ajouter au Je Sers (pour un total de cinq) afin de pouvoir accueillir plus de personnes en difficulté. En 2006, le père Arthur Hervet quitte le bateau pour Lille où il créera La Pierre Blanche Lille en 2009, et laisse la gestion de la paroisse à la communauté assomptionniste.

L'objectif de l'association est de venir en aide aux personnes exclues de la société comme les démunis ou sans-papiers, en leur fournissant sur le bateau un repas, une aide psychologique ou un hébergement. La Pierre Blanche vise également (notamment depuis 2009 avec la création sur service Accompagnement et Insertion par le Logement pour un Envol Social) à accompagner les individus de façon continue pour les aider à s'intégrer durablement dans la société, et ainsi devenir des citoyens responsables. L'association ne vise ainsi pas qu'à venir en aide à des personnes en difficulté, mais aussi à leur permettre de devenir autonomes.

Actions 

Les actions de l'association se divisent en deux branches : l'Hébergement et Accompagnement, et les Services d'insertion sociale. Les religieux, bénévoles, salariés, jeunes en service civique, stagiaires et les personnes accueillies contribuent tous à la réalisation de ces missions.

Hébergement et Accompagnement 
La branche Hébergement et Accompagnement est constituée de 4 activités : 

 L'accueil, l'hébergement, l'accompagnement sur les bateaux
 L'accueil, l'hébergement, l'accompagnement à l'HUDA (Hébergement d'Urgence pour les Demandeurs d'Asile)
 La cohabitation solidaire (colocation et accueil chez les habitants)
 L'intermédiation locative AILES (Accompagnement et Insertion par le Logement pour un Envol Social)

L'accueil, l'hébergement, l'accompagnement sur les bateaux 
Cette activité concerne l'accompagnement et le soutien des personnes hébergées sur 4 bateaux de l'association. Cet accompagnement se fait directement en lien avec les autres services de La Pierre Blanche, comme les cours de français, l'insertion professionnelle, la passerelle santé ou encore l'aide aux devoirs, ainsi qu'avec des partenaires extérieurs comme les travailleurs sociaux des Yvelines, les services logement de différentes communes du Confluent, ou encore les enseignants. En moyenne, 60 personnes sont hébergées et 150 repas sont offerts par jour. Les permanences "Dublin" et d'accès aux droits permettent également un accompagnement pour les démarches administratives, informations et soutien moral aux personnes dites dublinées. Des bénévoles échangent avec les bénéficiaire afin de les soutenir dans cette épreuve, et gardent un lien avec eux-mêmes après leur autonomie partiellement acquise afin de leur apporter du soutien nécessaire à leur pleine intégration. La rapidité d'obtention d'un logement autonome étant très variable, cet accompagnement est d'autant plus important.

L'accueil, l'hébergement, l'accompagnement à la Cité de la Pierre Blanche (Hébergement d'urgence pour les demandeurs d'asile) 
La Cité de la Pierre Blanche est une association filiale de La Pierre Blanche et est depuis le 1er janvier 2019 un HUDA (Hébergement d'Urgence pour Demandeurs d'Asile). Elle passe officiellement dans le dispositif de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 1er avril 2019. 

L'HUDA vise à loger les demandeurs d'asile (100 places dont 68 pour des femmes), les accompagner dans leurs démarches administratives juridiques, sur le plan sanitaire et social et les guider à la sortie du lieu d'hébergement d'urgence. L'association propose aussi aux personnes accueillies un dispositif leur permettant de bénéficier des autres services comme la banque alimentaire, la Passerelle Santé, la domiciliation, l'amorçage d'un parcours d'intégration et de découverte de la France. 

Les 100 places sont réparties sur 3 maisons à Andrésy, le bâtiment du Pointil et un appartement à Conflans-Sainte-Honorine.

La cohabitation solidaire : Hébergement citoyen (accueil chez les habitants) et colocation solidaire (entre étudiants et réfugiés) 
En mai 2015, suite à l’arrivée de très nombreux demandeurs d’asile et réfugiés tibétains sur Conflans, les capacités d’accueil de la Pierre Blanche étaient saturées. Face à ce constat, 80 foyers se sont proposés pour l’accueil de 200 migrants, le temps de les accompagner dans leurs différentes démarches, tout en leur procurant un toit, le réconfort et un climat de confiance.

En 2017, la DIHAL (Délégation Interministérielle de l'Hébergement et de l'Aide au Logement) lance une expérimentation de deux ans sur l'hébergement citoyen. Le dispositif contribue à l'insertion et l'autonomie du bénéficiaire, et cherche à l'accompagner dans la création et le développement de son projet de vie. Il s'agit également d'une solution pour les réfugiés sans solution de logement, pour leur intégration sociale, culturelle et professionnelle.

L'expérimentation est un succès (650 personnes ont pu être hébergées en France), et celle-ci est élargie à la collocation solidaire en 2019, La Pierre Blanche étant retenue pour ce nouvel essai. L'expérience est réalisée en partenariat avec ATD Quart monde à Pierrelaye, et se constitue d'un volontaire d'ATD, d'une jeune professionnelle, de deux étudiants et d'un réfugié d'origine soudanaise venant de l'HUDA. Des colocations solidaires entre étudiants et jeunes réfugiés sont également en phase de démarrage à Cergy afin de faire cohabiter plusieurs duos étudiant/jeune réfugié au sein d'un logement, toujours dans une optique d'inclusion dans la société française.

L'intermédiation locative AILES (Accompagnement et Insertion par le Logement pour un Envol Social) 
Service de logement provisoire pour les personnes en précarité, qui disposent d’un revenu, mais qui ont encore besoin d’un, accompagnement social pour les démarches administratives et du soutien moral et/ou matériel. Elles ont la possibilité d’être logées dans le 78 ou le 95, après une période dans d’autres dispositifs d’hébergement d’urgence proposés par l’association (hébergement d’urgence dans les bateaux, Hébergement Citoyen, HUDA) ou dans d’autres logements externes à La Pierre Blanche. Ce dispositif permet aux locataires de faire la transition vers un logement autonome.

Services d'insertion sociale 

La branche des Services d'insertion sociale est constituée de 6 activités :

 La banque alimentaire : distribution de vivres pour tous ceux qui en ont besoin
 La banque distribution matérielle : vêtements et produits d'hygiène
 Le service de domiciliation : une adresse fixe pour les démarches administratives et les courriers
 L'insertion professionnelle : apprentissage de la langue française, ateliers thématiques, accompagnement pour la recherche et l'intégration dans le travail/formation
 La Passerelle Santé : accueil et accompagnement pour l'obtention des soins médicaux
 Le soutien scolaire pour les enfants scolarisés des familles accueillies

La banque alimentaire 
La banque alimentaire récupère des denrées alimentaires auprès de plusieurs partenaires dans la région, gère le stockage, trie et distribue à plus de 200 personnes par semaine sur les lieux de vie et de l'association. Deux collectes sont organisées chaque jour dans les magasins de la région. Les accueillis participent également aux collectes et portent assistance à l'équipe. 

Le mardi et le vendredi sont également planifiées des distributions aux familles démunies sur le Je Sers. 150 repas sont également proposés à tous quotidiennement sur le bateau. L'association parvient à maintenir son engagement durant la Pandémie de Covid-19 et organise une vaste distribution de denrées alimentaires.

La banque de distribution matérielle 
La banque de distribution matérielle comporte les vêtements et le matériel d'hygiène et d'entretien. Les vêtements sont collectés via les dons et sont vendus à prix modiques sur le Bateau Je Sers le lundi, mercredi et jeudi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. Les produits d'hygiène et d'entretien sont vendus par kits le mercredi de 9h00 à 12h00.

Le service de domiciliation 
Le service de domiciliation permet de donner aux personnes sans domicile autonome une adresse fixe pour toutes les démarches administratives et les courriers. Plus de 750 personnes en bénéficient à ce jour.

L'insertion professionnelle 
Dans la lignée de l'association qui cherche à mener les bénéficiaires vers l'autonomie, le service d'action sociale d'insertion professionnelle permet l'apprentissage de la langue française pour s'intégrer plus facilement. Les cours au bateau sont ouverts à tous et des cours avec certification sont également dispensés. 

Des ateliers thématiques existent aussi. Les ateliers "Bienvenue en France" ont comme objectif de donner aux personnes qui arrivent en France un premier aperçu des clefs culturelles et administratives pour comprendre leur pays d'accueil et ainsi s'y intégrer. D'autres ateliers sont proposés comme la présentation de divers métiers, et dans le futur des nouveaux ateliers pour l'utilisation de l'univers digital dans la recherche du travail sont à prévoir.

Les bénéficiaires sont orientés par les travailleurs sociaux via des rendez-vous individuels et un accompagnement actif à l'aide notamment de partenariats avec plusieurs organismes (Pôle Emploi, le Département des Yvelines, les Structures d'Insertion par l'Activité Économique). 

Est également possible une insertion professionnelle spécifique aux personnes ayant obtenu le statut de réfugié et maîtrisant suffisamment la langue française pour une durée de 3 à 6 mois avec un contrat d'engagement via des rendez-vous individuels et en format atelier.

La Passerelle Santé 
La Passerelle Santé est destinée en priorité à tous ceux qui ne bénéficient pas de couverture médicale ou en situation de précarité. Sa création a pour but de suivre le parcours médical de ce public (repérer les besoins, orienter et accompagner vers les partenaires) dans un parcours de santé coordonné visant à l’autonomie.

Le soutien scolaire 
L'aide aux devoirs permet aux enfants de venir travailler leurs leçons et devoirs après l'école et jusqu'à 18h. Le but étant l'autonomie des familles, l'association peut également prendre en charge des éléments comme la prise de rendez-vous avec les enseignants, et de communiquer sur la situation scolaire de l'enfant avec l'assistante sociale chargée de la famille. Les situations compliquées vécues par ces familles sont en effet une influence néfaste sur le parcours scolaire des enfants : le soutien scolaire de La Pierre Blanche permet ainsi de leur assurer une aide en liant assistance sociale et études.

Organisation 
L'association compte actuellement :

 5 bateaux
 5 maisons 
 1 entrepôt
 2 zones de bureaux
 26 salariés
 100 bénévoles
 Une dizaine de services civiques et stagiaires

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

 Projet Associatif de La Pierre Blanche
 Statuts de l'association
 Charte des salariés et des bénévoles
 Rapports d'activité et documents divers

Articles connexes 
 Un retour à la normale pour La pierre blanche
 Conflans : 78 réfugiés tibétains hébergés par des familles d’accueil
 Tibet.fr en partenariat avec « La Pierre Blanche »
 VAC Conflans, Septembre 2020, page 35
À Conflans-Sainte-Honorine, la chapelle sur l'eau qui voulait garder le cap

Association ou organisme ayant son siège en Île-de-France
Association ou organisme lié à la religion en France